Eiriz puede referirse a:
 Eiriz (Chantada), aldea española de la parroquia de Brigos, municipio de Chantada, provincia de Lugo, Galicia.
 Eiriz (Folgoso de Caurel), aldea española de la parroquia de y municipio de Folgoso de Caurel, provincia de Lugo, Galicia.
 Eiriz (Pontevedra), lugar español de la parroquia de Parada, municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Eiriz (Portugal), freguesia portuguesa del municipio de Paços de Ferreira, distrito de Oporto.